Уи́льям (Би́лли, Билл) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1937; настоящее имя Уильям Шадрак Коул) — американский музыкант, профессор музыки, писатель.
  (род. 1956; настоящее имя Уильям Пол Коул-третий) — американский бизнесмен и политик.
  (род. 1965) — британский метатель ядра.
  (1714—1782) — английский священник и антиквар.
  (1881—1968) — американский  и тренер. Главный тренер футбольной команды  (1903), Виргинского университета (1905—1906) и Университета Небраски-Линкольна (1907—1910).
  (1904—1987) — американский политик, юрист и госслужащий, первый руководитель Международного агентства по атомной энергии в 1957—1961 годах.
  (1874—1953) — генерал армии США.

См. также 
 Коулз, Уильям